Добровольское — село в Новоорском районе Оренбургской области. Административный центр Добровольского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР село центральной усадьбы совхоза Ириклинский»  переименовано в Добровольское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новоорского района